Kipp ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Kipp (* 1980), deutsche Ernährungsphysiologin und Hochschullehrerin
 Anne Kipp (1951–2013), deutsche Politikerin (SPD)
 Annika Kipp (* 1979), deutsche Moderatorin
 Bernd Kipp (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Christel Kipp (* 1947), deutsche Tischtennisspielerin
 Eberhard Jakob Kipp (1706–1772), Kaufmann und Ratsherr der Hansestadt Lübeck

 Friedrich Kipp (1878–1953), deutscher Schriftsteller
 Georg Kipp (1906–1978), deutscher Politiker (KPD)
 George Washington Kipp (1847–1911), US-amerikanischer Politiker
 Godehard Kipp (1939–2021), deutscher Althistoriker
 Heide Kipp (1938–2022), deutsche Schauspielerin

 Herbert Kipp, estnischer Fußballspieler
 Hermann Kipp (1884–1974), deutscher Maler
 Johann Heinrich Kipp (1771–1833), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister von Lübeck
 Jürgen Kipp (* 1946), deutscher Richter

 Kerstin Kipp (* 1971), deutsche Sprechwissenschaftlerin
 Laura Kipp (* 1996), deutsche Jazzsängerin
 Liesel Kipp-Kaule (1906–1992), deutsche Politikerin (SPD)
 Lutz Kipp (* 1963), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Manfred Kipp (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Martin Kipp (* 1945), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer
 Michael Kipp-Thomas, deutscher Fernsehjournalist
 Oliver Kipp (* 1968), deutscher Journalist und Autor
 Otto Kipp (1903–1978), deutscher Widerstandskämpfer und Interbrigadist
 Petrus Jacobus Kipp (1808–1864), niederländischer Apotheker und Chemiker
 Rudolf Werner Kipp (1919–1990), deutscher Dokumentarfilmer und Produzent
 Theodor Kipp (1862–1931), deutscher Jurist

Kipp bezeichnet:
 einen Bahnhof in Gevelsberg in Nordrhein-Westfalen, siehe Gevelsberg #Verkehr

Siehe auch:

 Kiep
 KIP